Да́рница () — историческая местность на левом берегу Днепра в Киеве.

В XIX веке была частью Броварской волости Остерского уезда Черниговской губернии и представляла собой дачную местность с вековым сосновым лесом. В письменных источниках впервые упоминается в 1509 году, в связи с земельным спором между Никольским монастырём и Киево-Печерской лаврой. В те времена по местности протекала речка Дарница, в настоящее время частично заключённая в трубы.

Другая версия происхождения названия — от старославянского [дарны́ця] (от слова дар — «подарок»). В Средние века в этом месте якобы находилась слобода или постоялый двор для встречи дорогих гостей киевского князя — в то время было принято ехать навстречу гостям, встречать их с ценными подарками, оказывать всяческое содействие и сопровождать обратно в город. Представители князя переплывали на лодках Днепр, ждали в дарны́це гостей, в случае надобности устраивали их на ночь и наутро сопровождали их в город.

После Великой Отечественной войны левобережная часть Киева вокруг застроенной частными домами Старой Дарницы начала интенсивно расширяться. На месте дач и пустырей были застроены известная с 1896 года Новая Дарница и новые жилые массивы — Березняки, Воскресенка, Русановка и другие.

На сегодняшний день в Дарнице проживают около 250 тысяч человек.

По названию местности получили имена городской район, главные в ней площадь и бульвар, железнодорожный и железнодорожно-автомобильный мосты, кладбище и воинский мемориал, железнодорожная станция-вокзал, станция метро, фармацевтическая фирма, шёлковый комбинат, вагоноремонтный (в годы войны танкоремонтный) завод, депо метро и трамвая, универмаг, сорт подового хлеба и другие объекты. В годы войны оккупационные власти нацистской Германии устроили в Дарнице концентрационный лагерь.

Галерея

Литература 
 Київ. Енциклопедичний довідник. За ред. А. В. Кудрицького. Головна редакція Української Радянської енциклопедії. Київ, 1981.
 «Дарница: годы, события, люди». в 3-х кн под ред. Гузенко М. Г. К.,: «Світогляд».-2014

Ссылки 
  drda.gov.ua — Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация
 Дарница: годы, события, люди (на укр.языке). в 3-х кн. — Киев,: «Світогляд». — 2014

Исторические местности Киева
Дарницкий район